Чеська Екстраліга 2019—20 — 27-й розіграш чемпіонату Чеської екстраліги. У сезоні брали участь 14 команд.

Турнірна таблиця

Плей-оф 
Сітка плей-оф зазнала суттєвих змін через пандемію COVID-19 та 12 березня 2020 року повністю скасовано через оголошення карантину на всій території Чеської республіки

Примітки

Посилання 
 ЧЕ на hokej.cz  
 ЧЕ на sport.cz  
 Профіль на eurohockey  
 Архів на hockeyarchives  

2020
Чехія
Чехія
2019 у Чехії
2020 у чеському спорті